

Geografia
 Delio – antica località della Beozia nota per essere stata teatro della Battaglia di Delio, combattuta nel 424 a.C., nel corso della quale gli Ateniesi subirono una pesante sconfitta
 Delio – lago della Lombardia, situato poco a nord di Maccagno, in provincia di Varese

Mitologia
 Delio – epiteto di Apollo (Apollo Delio) e di Artemide (Artemide Delia), entrambi nati nell'isola di Delo

Onomastica
 Delio – forma maschile del nome proprio di persona italiano femminile Delia

Altri progetti